Vid olympiska sommarspelen 1900 avgjordes en turnering i hästpolo. Turneringen hölls mellan 28 maj och 2 juni 1900 i Bois de Boulogne. Antalet deltagare var tjugo tävlande från fyra länder.

Medaljfördelning

Medaljörer

Herrar

Turneringen

Deltagande nationer 
Totalt deltog tjugo hästpolospelare från fyra länder deltog vid de olympiska spelen 1900 i Paris.

Källor

Externa länkar

Hästpolo vid olympiska sommarspelen
Sporter vid olympiska sommarspelen 1900